Magnánimo puede referirse a:

Que tiene, indica o revela magnanimidad.
En ese sentido, epíteto usado por varios monarcas:
Pedro II de Brasil
Alfonso V de Aragón
Juan Federico I de Sajonia
Juan V de Portugal
Felipe I de Hesse
Ladislao I de Nápoles
Inca Roca
Carlos II de Alençon
Magnánimo (1754): Navío de línea de la Real Armada Española